Desa (Dolj), een gemeente in het Roemeense district Dolj
Desa (India), een plaats in India
Desa (Indonesië), ook wel als dessa geschreven, een dorp of dorpsstreek op het platteland van Indonesië
Desa van Raška, een middeleeuwse Servische vorst